Blue Baron (englisch für „Blauer Baron“) steht für:

 Blue Baron, Schmetterling aus der Familie der Edelfalter (Nymphalidae), siehe Euthalia telchinia
 White-edged Blue Baron („Weißrändriger Blauer Baron“), Schmetterling aus der Familie der Edelfalter, siehe Euthalia phemius
 Blue Barron (Harry Freidman; 1913–2005), US-amerikanischer Bigband-Leader
 Blue Baron, Aufklärungsbehälter für fotografische Nassbild-Nachtaufnahmen mit integrierten Blitzapparaten bei Flugzeugen